Jamel Johnson (ur. 1991) – amerykański zapaśnik
 Jamel Johnson (ur. 1991) – amerykański futbolista